Forças armadas – conjunto de organizações para defesa e combate de um país
 Potência militar – grande potência em termos militares
 Governo militar – tipo de governo controlado por militares ou frações de um Exército
 Imperium – jurisdição do imperador romano e de outras magistraturas romanas (consulado romano, ditadura romana, etc.) ou dos estrategos e outras magistraturas das polis gregas

 Militar